E101 sau E 101 se poate referi la:
 Riboflavină, numărul aditivului alimentar reprezentat de această vitamină din grupa B
 Drumul european E 101, care face legătura între Moscova și Kiev